Hoyt Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Hoyt Island (Connecticut)
 Hoyt Island (Maine)
 Hoyt Island (Minnesota)